Бланк, Александр:
 Бланк, Александр Исаакович (1938—2000) — советский кинорежиссёр, актёр, заслуженный деятель искусств России (1999).
 Бланк, Александр Дмитриевич (1799 или 1804—1870) — русский врач, дед В. И. Ленина по материнской линии.
 Бланк, Александр Соломонович (1921—1985) — советский историк.